Лэндер () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Лэндер, Мэйбл (1882—1955) — британский музыкальный педагог.
 Лэндер, Эрик (род. 1957) — американский учёный и предприниматель.

Топонимы 
 Лэндер — административно-территориальный округ в штате Невада, США.
 См. также 
 Lander